Gosman ist der Familienname folgender Personen:
 George M. Gosman (1893–1981), US-amerikanischer Politiker
 Lazar Gosman (* 1926), sowjetisch-amerikanischer Violinist
 Leonid Jakowlewitsch Gosman (* 1950), russischer Oppositionspolitiker und Co-Vorsitzender der Partei Rechte Sache

Siehe auch:
 Goosmann
 Gossmann
 Gössmann
 Goßmann (Gossmann)